Volksbildungsheim bezeichnet folgende Einrichtungen:

 Volksbildungsheim Frankfurt am Main
 Volksbildungsheim Waldhof in Freiburg im Breisgau, siehe Waldhof – Akademie für Weiterbildung

 Volksbildungsheim Herzberg in Kanton Aargau, Schweiz